Šljivansko je lahko:
 Šljivansko, Plevlja (Črna gora)
 Šljivansko, Žabljak (Črna gora)